Эдуард Автандилович Тюкин (род. 19 мая 1978 года) — российский и казахстанский тяжёлоатлет, Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпиады-2004 (Афины).

Биография 
Первый тренер — Р. Сираев. Воспитанник СДЮШОР № 15 и спортклуба «Химпром» (тренеры В. Г. Вагин, А. Ф. Яруллин).
Живёт в Уфе и выступает за Вооруженные Силы. Инструктор по спорту в/ч 77210.

Достижения 
 Чемпион мира среди юниоров — 1997 
 Чемпион Европы среди юниоров — 1997
 Чемпион России — 1999, 2003, 2004 
 Чемпион Вооруженных сил России — 2010 
 Серебряный призёр чемпионата Европы — 2004 
 Серебряный призёр чемпионата мира — 2007 
 Бронзовый призёр летних Олимпийских игр — 2004
 Награждён Орденом За заслуги перед Отечеством
 Награждён Орденом Салавата Юлаева.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации тяжёлой атлетике Республики Башкортостан
 Профиль на сайте Фонда поддержки олимпийцев России
 

Тяжелоатлеты России
Тяжелоатлеты Казахстана
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года